Infeld ist der Familienname folgender Personen:

 Emily Infeld (* 1990), US-amerikanische Langstreckenläuferin
 Leopold Infeld (1898–1968), polnischer theoretischer Physiker 
 Peter Infeld (1942–2009), österreichischer Kunstsammler und Musiksaitenfabrikant